NCP
 Le nom du protocole réseau qui a précédé TCP sur l'Internet
 NetWare Core Protocol
 Network Control Protocol, protocole réseau inclus dans PPP, cf. RFC 1661
 Network Control Program, protocole réseau inclus dans le SNA d'IBM
 Network Control Program, protocole de communication poste-à poste historique utilisé pour le transfert de données via Arpanet
 Nouveau code pénal